Sousa é um sobrenome muito frequente nos países de língua portuguesa. Sua origem é toponímica. São comuns as formas Souza e Sosa (em castelhano).

Na Wikipédia Sousa pode referir-se a:

 Sousa - sobrenome comum nos países de língua portuguesa

Biologia 
 Sousa - género de cetáceos da família Delphinidae

Esporte 
 Sousa Esporte Clube - agremiação esportiva de Sousa, no estado da Paraíba

Geografia 
 Sousa (Felgueiras) - freguesia no concelho de Felgueiras, Portugal
 Sousa (Paraíba) - município no estado da Paraíba, Brasil
 Rio Sousa - rio de Portugal

Pessoas 
 Egas Gomes de Sousa - (1035 - ?) -  nobre do Condado Portucalense e o primeiro da sua linhagem a usar o apelido Sousa
 Tomé de Sousa - (1503-1579) - primeiro governador do Brasil
 José Tomás de Sousa Martins (1843-1897) - médico português que lutou contra a tuberculose
 John Philip Sousa (1854-1932) - músico estadunidense de origem portuguesa
 Josef de Souza Dias - futebolista brasileiro conhecido como Souza, que atualmente joga pelo Al-Ahli
 Rodrigo de Souza Cardoso - ex-futebolista brasileiro conhecido como Souza, que jogou por Vasco da Gama, Internacional, Flamengo e Corinthians.
 Willamis de Souza Silva - futebolista brasileiro conhecido como Souza, que atualmente joga pelo Bagé
 José Ivanaldo de Souza - futebolista brasileiro conhecido como Souza, que atualmente está aposentado
 Elierce Barbosa de Souza - futebolista brasileiro conhecido como Souza, que atualmente joga pelo Cerezo Osaka
 Maurício de Sousa -  Um dos mais famosos cartunistas do Brasil, criador da "Turma da Mônica" e membro da Academia Paulista de Letras.
 Rosa Branca - Um dos mais famosos basquetebolistas brasileiros. Carmo "Rosa Branca" Sousa foi bicampeão Mundial.

Ver também
 Solza

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos